La stagione 1970-1971 è stata la sessantottesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu John Hickton del Middlesbrough con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Leicester City e Sheffield United e  promosse in First Division 1971-1972.
  Blackburn Rovers e  Bolton Wanderers retrocesse in Third Division 1971-1972.

Voci correlate
First Division 1970-1971
Third Division 1970-1971
FA Cup 1970-1971
Football League Cup 1970-1971
FA Charity Shield 1971

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971